РДС — аббревиатура, может означать:

 Респираторный дистресс-синдром — синдром, характеризующийся нарушением дыхания у новорождённых и взрослых.
 Рижская духовная семинария — высшее духовное учебное заведение Латвийской Православной Церкви.
 Российское дворянское собрание — корпоративная общественная организация, объединяющая лиц, принадлежащих к российскому дворянству.
 Русский дом Селенга — российская финансовая компания, от деятельности которой пострадали миллионы людей.
 «Реактивный двигатель специальный» — зашифрованное обозначение советских атомных бомб.
 Руководящие документы в строительстве.
 Ручная дуговая сварка.
 Районная диспетчерская служба управления воздушным движением.
 Российская Дрифт Серия — всероссийские соревнования по дрифту.

См. также 
 RDS